Дом купца́ Хлопо́нина («Пала́ты боя́р Ромода́новских») — сохранившееся до наших дней одно из самых старых каменных зданий светской архитектуры г. Курска, построенное в середине XVIII века в архитектурном стиле Московской Руси XVI—XVIII веков. Расположено на пересечении улиц Гайдара и Пионеров по адресу улица Пионеров, 6. С конца 1993 года в здании размещается Курский государственный областной музей археологии. Памятник архитектуры федерального значения.

История 
Самым ранним документальным источником с упоминанием о доме купца Хлопонина является «Описание дворовых мест города Курска, согласно Высочайше конфирмованному плану 1782 г.», в котором дом и флигель в виде буквы «Г» нанесены на план, однако сведений о комплексе зданий в пояснении к плану нет.

Первым документально установленным владельцем усадьбы был купец I-й гильдии Семён Иванович Хлопонин, видная фигура в Курске конца XVIII века: он занимал должность ратмана городского магистрата, а затем и городского головы. В описании плана города 1792 года усадьба отмечена принадлежащей Хлопонину. Он приобрёл дом по купчей крепости и разместил в нём постоялый двор. Однако не установлено, у кого и когда приобретена усадьба Хлопониным.

25 июля 1810 года сын Хлопонина Дмитрий Семёнович продал усадьбу Петру Михайловичу Ветчинкину за 4500 рублей ассигнациями. В то время продаваемые постройки были ветхими: здания были без крыш, оконные рамы и полы разорены. Новый собственник основательно перестроил дом: к балкону была пристроена деревянная лестница, окна и двери обналичены, помещение в южной части здания приспособлено под кладовую, благодаря чему в нём сохранились сводчатый потолок, железные двери и решетки на окнах, другие помещения на первом и на втором этажах были переделаны под жилье. Часть здания сдавалась внаём квартирантам.  года в снимаемой семьей инженера-путейца комнате появился на свет известный впоследствии курский архитектор Леонид Александрович Литошенко.

В 1913 году здание было приобретено у Ветчинкиных Курским Дворянским собранием за 18 тысяч рублей ассигнациями для устройства в нём музея в честь трёхсотлетия Дома Романовых. Дом был тщательно отреставрирован за два года, однако после Октябрьской революции оказался без хозяина, окрестное население постепенно растаскивало и расхищало его имущество, здание было опять полуразрушено. В 1922 году городское коммунальное хозяйство, в чьём ведении находился дом, выдало воинской части ордер на снятие части крыши и стропил.

В 1920-е годы музейные работники пытались привлечь внимание общественности к уникальному зданию, в 1922 году его передали губернскому музею, который из-за отсутствия средств для проведения ремонта стал сдавать дом в аренду. В начале тридцатых годов здание отремонтировали, сильно исказив его внешний вид. Только древнерусский теремок, размещённый на массивных восьмигранных колоннах, чётко сохранил своё лицо. В феврале 1936 года здесь открылся областной Дом юных туристов. Там же размещались общежитие для приезжих гостей, туристический музей, читальный зал, а ещё три комнаты были отданы редакции областной детской газеты «Пионер».

После Великой Отечественной войны бывший купеческий дом использовались в качестве склада промышленных товаров Облоно, а во флигеле разместился склад скобяных изделий и контора базы. Позднее «Палаты» использовали в качестве текстильного склада базы Курскснабсбыта, а во флигеле располагался склад гороно. В 1985 году здание покинули арендаторы, старинные постройки на пять лет остались без хозяина и в очередной раз были разграблены.

В 1990 году усадьба с постройками перешла на баланс Комитета по культуре Курской области. После окончания реставрационных работ в ней начал работать Курский государственный областной музей археологии.

Архитектура 

Двухэтажное мощное, похожее на крепость здание с массивными стенами толщиной от 80 до 90 сантиметров, сложенными из большемерного кирпича на известковом растворе и скреплёнными толстыми железными связями. Одна внутренняя стена имела ещё бо́льшую толщину — в ней располагалась потайная лестница. Перекрытия сводчатые, с креплением железными тяжами. Дом имеет простое очертание в плане в виде прямоугольника с примыкающим к главному фасаду массивным многоярусным крыльцом с полукруглыми арками (сводчатыми перекрытиями над двумя ярусами приземистых колонн), над которым возвышается квадратная башенка в виде теремка-мансарды на третьем этаже. Вход в здание решён арочным проёмом с гранёными опорами-столбами, а над крыльцом входа расположена крытая терраса с арками с трёх сторон. Здание асимметричное: его левая сторона длиннее и шире правой, что придаёт дому своеобразный колорит. Углы дома украшены рустованными пилястрами в виде выступов, а оконные проёмы обрамлены наличниками. Снаружи дом окрашен в насыщенно-бордовый цвет, а детали архитектурного декора выделены белым. На первом этаже располагается коридор, разделяющий это здание на две половины. Под ним были обширные и глубокие подвалы, от которых шёл подземный ход. Узкая крутая лестница ведёт в теремок и на чердак. Крыша четырёхскатная.

Городские предания 

С домом купца Хлопонина связано большое количество городских преданий. Изучение истории этого памятника архитектуры развеяло многие из этих легенд.

Принадлежность здания воеводам Ромодановским 
Длительное время дом купца Хлопонина называли «Палатами воевод Ромодановских», считалось, что дом построен более 300 лет назад и принадлежал им. Однако в наше время, основываясь на анализе архивных документов, историки убедительно доказали, что князья Ромодановские никакого отношения к названному их именем зданию не имели. На самом деле двухэтажный деревянный воеводский дом находился в другом месте — в самом центре древнего Курска на территории Курской крепости и до наших дней не сохранился.

Жилище монахов Троицкого монастыря 
Также существовало предание, что в этом доме жили монахи располагавшегося рядом Троицкого монастыря. Однако ни в одном из церковных документов XVII—XVIII веков сведений о большом каменном двухэтажном здании рядом с храмом не обнаружено.

Наружная лестница 
Считалось, что с северной стороны здания имелась открытая каменная лестница, ведущая на второй этаж. Археологами её следов не было обнаружено.

Заточение Степана Разина 
Согласно очередному преданию, 21 мая 1671 года в этот дом был доставлен в кандалах предводитель народного восстания Степан Тимофеевич Разин вместе со своим братом Фролом и оставлен на одну ночь прикованным цепью к стене в обширных и глубоких подвалах дома. Здесь же они были переданы курскому воеводе Ромодановскому и под конвоем отправлены в Москву.

Исследования, проведенные на территории усадьбы московским археологом М. В. Фроловым в 1987—1988 годах, показали, что самой ранней возможной датой постройки здания является середина — вторая половина XVIII века. Таким образом, в 1671 году дом ещё не существовал.

См. также 
 Курский государственный областной музей археологии

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Музеи Курска
Хлопонина
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке
Палаты